zarośla – typ formacji roślinnej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Zarośla – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Zarośla – część wsi Sierosławice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Zarośla – część wsi Dąbrowa w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów